Myzostoma gigas är en ringmaskart som beskrevs av Luetken in Graff 1884. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Myzostomum gigas. Myzostoma gigas ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gigas